Birkenstock ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Birkenstock (* 1967), deutscher Autor und Filmemacher
 Bernhard Birkenstock (1735–1819), deutscher Zisterzienserabt von Arnsburg
 Carl Birkenstock (1775–1840), deutscher Gutsbesitzer, MdL Nassau
 Eva Birkenstock (geboren 1978), deutsche Kunsthistorikerin und Museumsleiterin 

 Karl Friedrich Birkenstock (1808–nach 1874), deutscher Politiker
 Nadia Birkenstock, deutsche Harfenistin
 Reinhard Birkenstock (1944–2018), deutscher Strafverteidiger

Birkenstock als Firmenname:

 Birkenstock GmbH & Co. KG, Hersteller von Schuhen und Sandalen